Села́с-э-Бабаджани́ или Сала́с-э-Бабаджани́ () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Тазехабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Озголе (بخش ازگله)
Население области на 2006 год составляло 37 056 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Керманшаха